Мария Владимировна Карамзина (19 января 1900 — 17 мая 1942) — русская и эстонская , прозаик, литературный критик, переводчица.

Биография 
Урождённая Максимова, после революции с семьей эмигрировала в Прагу. Вышла замуж за приват-доцента русского юридического факультета Пражского университета Ивана Давидовича Гримма (сына Давида Давидовича Гримма, ректора Петербургского университета в 1910—1911 годах). В 1927 году переехала с ним в Тарту (Эстония).

В Эстонии встретилась с Василием Александровичем Карамзиным, правнуком брата историографа Николая Карамзина. Новая семья поселилась в маленьком шахтерском городке Кивиыли, в котором нашли приют после революции и гражданской войны одна из групп русской белогвардейской эмиграции. Мария работала учительницей в местной школе. Трое сыновей: один — от первого брака и двое от второго.

После присоединения Эстонии к СССР бывший ротмистр, дворянин Василий Карамзин был арестован в 1941 году и расстрелян в июне 1941 года. Его жена и малолетние дети 14 июня 1941 года в ходе Большой Июньской депортации выселены в Сибирь в спецпоселок Волково, Нарымский округ. Мария Владимировна погибла от голода и болезней в больничном бараке в мае 1942 года в посёлке Новый Васюган.

Впоследствии её бывшая соседка по Кивиыли взяла из детдома одного из сыновей — Михаила Васильевича.

Литературное творчество 
Публиковалась в рижском журнале «Для Вас». Книга стихов Марии Карамзиной «Ковчег» появилась в Нарве в 1939 году по совету Ивана Бунина — русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1933), с которым Мария Карамзина познакомилась в Таллине в 1938 году. Мария Владимировна вела переписку с Ходасевичем, Шмелёвым, архиепископом Иоанном (Шаховским). Её стихотворения вошли в сборник .

В Таллине в 2008 г. издана книга .

Ссылки 

Русские поэты
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Репрессированные в СССР
Карамзины
Умершие в Каргасокском районе